Корбель () — французская фамилия. Известные носители:
  (1749—1825) — французский судья, член Национального конвента.
 Корбель, Жорж (1942—2015) — французский хоккеист на траве.
 Корбель, Сесиль (род. 1980) — французская певица и арфистка.

См. также 
 Корбел